Joan Pujol i García, més conegut amb el sobrenom de Garbo (Barcelona, 1912 - Caracas, 1988), espia d'origen català que actuà contra els interessos d'Alemanya durant la Segona Guerra Mundial
 Greta Garbo, actriu sueca
 Raffaellino del Garbo (Florència, vers 1470 - 1524), pintor florentí
 Garbo Editorial editorial, que editava la revista Garbo 
 Garbo revista del cor